Ford Fusion (Europa), een op de Fiesta gebaseerde multi-purpose vehicle
 Ford Fusion (Amerika), een op de Mazda 6 gebaseerde sedan